Pinto Creek est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Pinto Creek, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan

, rivière tributaire du Río Grande au Texas
, rivière du Texas

Voir aussi

Homonymie de toponyme